Nordestão pode referir-se a:

 Copa do Nordeste de Futebol, campeonato de futebol entre times da Região Nordeste;
 Liga Nordeste de Rugby XV, campeonato de rugby entre times da Região Nordeste;
 Campeonato Nordestão de Xadrez, torneio regional de xadrez realizado anualmente no Recife, Pernambuco;
 Nordestão - rede varejista de supermercados com atuação no Rio Grande do Norte.